Gestro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raffaello Gestro
 Raffaele Raffaelo Gestro